

Geografia 

 Onaga (Kansas) – comune degli Stati Uniti d'America

Persone 

 Hijiri Onaga – calciatore giapponese

Personaggi immaginari 

 Onaga – personaggio della serie di videogiochi Mortal Kombat